Il singolare del torneo di tennis Edinburgh Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kristian Pless che ha battuto in finale Gorka Fraile 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Kristian Pless (Campione)
 Michael Russell (semifinali)
 Tomas Behrend (semifinali)
 Martin Lee (primo turno)

 Francisco Costa (primo turno)
 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)
 Justin Bower (primo turno)
 Marcelo Charpentier (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Edinburgh Challenger 2001